Abagnale ist der Nachname von

 Frank Abagnale (* 1948), US-amerikanischer Hochstapler und späterer Unternehmer
 Giovanni Abagnale (* 1995), italienischer Ruderer